Lista över 20 kommuner i provinsen Brindisi i Italien.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor 

 
Kommuner i provinsen Brindisi